Die Orgel der evangelischen Kirche in Eichwalde wurde 1908 von dem Orgelbauer Friedrich Weigle (Sohn) in Zusammenarbeit mit der Harmonienbaufirma J. & P. Schiedmayer (Stuttgart) als Opus 352 erbaut. Sie befindet sich in der Dorfkirche Eichwalde im Land Brandenburg. Diese weltweit einzige erhaltene Parabrahm-Orgel wurde 2002 durch die Orgelwerkstatt Ch. Scheffler (Sieversdorf  bei Frankfurt (Oder)) grundlegend restauriert.

Disposition seit 1908 
 

Die Orgel verfügt über 3 Manuale, 15 Register, davon 9 Hochdruck-Orgelregister und ein eingebautes Harmonium, das über das III. Manual gespielt wird. Die Tontraktur erfolgt pneumatisch.

 Koppeln:
 Normalkoppeln: II/I, III/II, I/P, II/P, III/P.
 Superoktavkoppeln: I, II/I, III/I.
 Suboktavkoppeln: I, II/I.
 Spielhilfen: Feste Kombination (FF mit Auslöser (Drücker)),  Tutti III. Manual, Registerschweller als Tritt, Schwelltritte für I. und II. Manual, Expressionstritte für das Harmonium.

Technische Daten 
 15 Register 
 Spieltisch(e):
 Freistehend/Spielschrank.
 3 Manuale

Literatur 
 Christian Ahrens: Die von Friedrich Weigle und J. & P. Schiedmayer erbaute Parabrahmorgel (1908) in Eichwalde. in: Ars Organi 45 (1997), S. 195–203.
 Wolf Bergelt, Christian Muhrbeck: Orgelreisen ins Raritätenkabinett. Carl Gottlieb Weigle und Nachfolger, in Orgelreisen durch die Mark Brandenburg, Verlag Freimut & Selbst, Berlin 2005, S. 352–357.
 Burkhard Fritz: Die Geschichte der Parabrahm-Orgel in: Festschrift 100 Jahre Evangelische Kirche Eichwalde, S. 97–101, herausgegeben von der Evangelischen Gemeinde Eichwalde, 2008
 Festschrift zur Wiedereinweihung der restaurieren Parabrahm-Orgel in der evangelischen Kirche Eichwalde anläßlich des 94. Kirchweihfestes am 3. Advent 2002. 52 Seiten, herausgegeben von der Evangelischen Gemeinde Eichwalde, 2002
 Uwe Pape, Berthold Schwarz (Hrsg.): 500 Jahre Orgeln in Berliner Evangelischen Kirchen. Pape Verlag, Berlin 1991, Bd. 1, S. 20, 218, 275–276, 278–279

Weblinks 
 Information zu Geschichte und Aufbau der Orgel, abgerufen am 19. Mai 2015

Einzelnachweise 

Eichwalde, Orgel der evangelischen Kirche Eichwalde
Eichwalde
Orgellandschaft Berlin und Brandenburg
Erbaut in den 1900er Jahren